Dodge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dodge Township (Boone County, Iowa)
 Dodge Township (Dubuque County, Iowa)
 Dodge Township (Guthrie County, Iowa)
 Dodge Township (Union County, Iowa)
 Dodge Township (Kansas)